Estaràs steht für:
 Estaràs (Lleida), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Lleida

Personen:
 Bernat Estaràs (1935–2008), spanischer Sänger
 Rosa Estaràs Ferragut (* 1965), spanische Politikerin der Partido Popular (Spanien)